Gabain ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Gabain (* 1950), deutscher Molekularbiologe
 Anna von Gabain (1866–nach 1938), deutsche Pianistin 
 Annemarie von Gabain (1901–1993), deutsche Turkologin und Sinologin
 Arthur von Gabain (1860–1939), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie